Hornska palatset kan avse:

 Hornska palatset – ett palats i kvarteret Johannes större på Fredsgatan 2 i Stockholm, se Gustav Horns palats
 Hornska palatset – ett byggnadsminnesmärkt palats från 1600-talet med adress Blasieholmstorg 8 på Blasieholmen i Stockholm, se Utrikesministerhotellet
 Hornska palatset – ett privatpalats uppfört på 1670-talet och beläget på Wollmar Yxkullsgatan 25 på Södermalm i Stockholm, se Reenstiernska palatset

Se även
Gustaf Horn
Henning Rudolf Horn av Rantzien